Oberwiesenbach ist ein geographischer Name:

 Oberwiesenbach (Wiesenbach), Pfarrdorf der Gemeinde Wiesenbach im Landkreis Günzburg, Bayern
 Oberwiesenbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs vor dem Schnittenbergerhof, Gemeinde Kriegsfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wiesenbach